Miejscowości w USA:
 Chetopa – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
Gminy w USA:
 Chetopa (ang. Chetopa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Chetopa (ang. Chetopa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson